Петке́вич () — белорусская и польская фамилия; образована от имени Петко ← Пётр.
 Петкевичи — польско-литовский шляхецкий и дворянский род.
Известные носители:
 Петкевич, Алексей Михайлович (1931—2022) — белорусский литературовед, профессор Гродненского государственного университета.
 Петкевич, Антоний Антонович (Адам Плуг; 1823—1903) — польский и белорусский писатель, публицист.
 Петкевич, Владимир Петрович (род. 1952) — советский, позднее — российский сценарист и режиссёр-аниматор.
 Петкевич, Гендрик Станиславович (род. 1962) — доктор филологических наук, литературовед, автор многих публикаций по фольклору, совр. лит-ре, культурологии, руководитель русского центра в Вильнюсском педагогическом университете.
 Петкевич, Георгий Болеславович (1873—1937) — действительный статский советник, воронежский гражданский губернатор (1914—1915).
 Петкевич, Джон Миша (род. 1949) — американский фигурист-одиночник.
 Петкевич, Елена Вячеславовна (род. 1951) — режиссёр, сценарист, художник-постановщик, художник-мультипликатор.
 Петкевич, Зенон (1862—1910) — польский писатель, публицист, этнограф; автор трудов по материальной культуре поляков и белорусов.
 Петкевич, Людомир Антонович (1881—1972) — композитор, капельмейстер военных оркестров.
 Петкевич, Наталья Владимировна (род. 1972) — первый заместитель Главы администрации Президента Беларуси.
 Петкевич, Инга Григорьевна (1935—2012) — советский и российский писатель, сценарист.
 Петкевич, Наталья Владимировна (род. 1972) — белорусский политик, первый заместитель Главы администрации Президента Беларуси.
 Петкевич, Роберт Станиславович (имя при рождении, известен как Роберт Иванович Рождественский; 1932—1994) — советский поэт и переводчик, автор текстов песен.
 Петкевич, Тамара Владимировна (1920—2017) — российская актриса и театровед, писательница-мемуарист.
 Петкевич, Чеслав (1856—1936) — польский этнограф и фольклорист, научный сотрудник Варшавского Института антропологических и этнологических наук.
 Петкевич, Юзеф Изодорович (род. 1940) — советский, позднее — латышский шахматист, гроссмейстер (2002).

Примечания